Kaj Hansen (ur. 1903) – duński żużlowiec i kierowca wyścigowy
 Kaj Hansen (ur. 1940, zm. 2009) – duński piłkarz